Plaats in Indonesië
 Terusan Tengah (Tinggi Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Terusan Tengah (Muara Telang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra